Mallory est un prénom mixte, jadis masculin, qui est à l'origine un patronyme anglais admettant également les variantes Mallary, Mallery, Malorie, Malory, Mallorie et Mallorey.

Ce sont des noms de familles et des prénoms très répandus au Royaume-Uni, aux États-Unis et plus largement dans le monde anglophone. Par contre, les deux restent assez rares en France.

Étymologie 
L'anthroponyme Mallory est issu de l'ancien français et signifie littéralement « Prince sage ».

Fête
 15 novembre : fête de Saint Maclou.

Formes dérivées en France
Les formes dérivées du prénom sont essentiellement apparues en France par un processus de francisation et de contraction des prénoms Marie et Laure qui sont responsables de sa récente évolution vers un prénom mixte car seules les variantes orthographiques Malorie et Malaurie proviennent du nom de famille anglais et sont donc intrinsèquement mixtes.

Mixte : Malory, Mallaury.
Féminin seulement : Mallorie, Mallaurie, Mallorye.

Culture 
 En 1964, la chanteuse Rachel se classe  au Concours Eurovision de la chanson 1964 avec Le Chant de Mallory, chanson qui retrace une idylle de jeunesse en Irlande avec un soldat appelé Mallory.
 Bloody Mallory, film français réalisé par Julien Magnat sorti en 2002 dont le personnage éponyme interprété par Olivia Bonamy s'appelle Mallory.
 Le Calvaire de madame Mallory, film dramatique américain de Sam Wood, sorti en 1922.
 Les corps de Mallory, lésions caractéristiques de l'hépatite alcoolique aigüe.
 Le syndrome de Mallory-Weiss, pathologie décrite par George Kenneth Mallory et Soma Weiss en 1929.
 Malory School, série de romans pour la jeunesse d'Enid Blyton.
 Mallory's Height, huitième piste de l'album Everest du groupe de rock belge Girls in Hawaii.

Personnalités notables portant le prénom
 Mallory de la Villemarqué, kitesurfeur professionnel français
 Malorie Blackman, écrivaine britannique
 Mallory Franklin, céiste britannique
 Mallaury Nataf, comédienne et chanteuse française dont le vrai nom est Marie Laurence Nataf
 Mallory Steux, joueuse de volley-ball française

Personnalités notables portant le nom

 Amanda Mallory, rappeuse américaine originaire de Philadelphie ;
 Boots Mallory (1913–1958), actrice, modèle et danseuse américaine ;
 George Mallory (1886–1924), alpiniste britannique ;
 James Patrick Mallory (1945-), archéologue américain ;
 John Mallory Asher, acteur, réalisateur, scénariste et directeur de la photographie américain ;
 Molla Mallory (1892–1959), joueuse de tennis américano-norvégienne ;
 Philip Mallory (1885–1975), homme d'affaires américain, cofondateur de Duracell ;
 Philippe Malaurie, professeur de droit privé ;
 Sabina Mallory (née en 1981), actrice tchèque ;
 Stephen Mallory (1812–1873), politicien américain et secrétaire à la Marine des États Confédérés d'Amérique ;
 Thomas Malory (1399-1471), compilateur anglais de Le Morte d'Arthur ;
 Trafford Leigh-Mallory (1892–1944), militaire britannique;
 Victoria Mallory, le nom de scène de la chanteuse et actrice américaine Vicki Morales ;
 Viola Mallory, monteuse américaine.

Pseudonyme 
 Michel Mallory,  auteur-compositeur-interprète français

Personnages fictifs
 Mallory, personnage de la série Sliders interprété par Robert Floyd
 Colin Mallory, personnage de la série Sliders interprété par Charlie O'Connell
 Quinn Mallory, personnage de la série Sliders interprété par Jerry O'Connell
 Mallory Grace, personnage dans Les Chroniques de Spiderwick
 Mallory Wilson Knox, personnage dans Natural Born Killers
 Joseph Mallory, personnage principal du téléfilm de François Guérin Mallory (2016).
Delvin Mallory, personnage du jeu vidéo Skyrim dans la Guilde des Voleurs
Malorie Hayes, personnage du film Bird Box (2018)interprété par Sandra Bullock

Lieux

 Mallory Key, île de Floride située dans l'archipel des Keys.
 Mallory Park, circuit automobile anglais situé dans le village de Kirkby Mallory.
 Mallory Street, rue de Hong Kong dans le quartier de Wan Chai.
 Mallorytown, ville du Canada dans la province de l'Ontario.

Notes et références 

Prénom épicène
Homonymie de prénom
Homonymie de titre